Китайська Суперліга 2006 — 47-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном вдруге став Шаньдун Лунен Тайшань.

Клуби

Турнірна таблиця

Бомбардири

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2006
Китай
2006 у китайському спорті